Kongresy panhelleńskie – zgromadzenia przedstawicieli wszystkich polis starożytnej Grecji, stanowiące próbę polepszenia sytuacji politycznej między nimi i zainicjowania działań integracyjnych.

Pierwszy kongres 
Zorganizowany w V w. p.n.e. przez Peryklesa. Uczestnicy byli podzieleni na cztery grupy geograficzne:
 Peloponez (tu postulaty kongresu spotkały się z największym poparciem)
 Tracja
 Adriatyk
 Azja Mniejsza i Wyspy (to głównie ich opór doprowadził do niepowodzenia idei propagowanych przez kongres). 

Najważniejsze postulaty:
 budowa świątyń i tworzenie wokół nich amfiktionii
 ustanowienie wolności żeglugi
 ustanowienie pokoju wewnątrzgreckiego

Drugi kongres 
Zorganizowany w Koryncie w latach 338-337 p.n.e. przez Filipa II Macedońskiego. 

Główne idee:
 powszechne zawieszenie broni w Helladzie
 sojusz przeciwko Persji
 utworzenie Katalogu Działań zawierającego czyny i sytuacje będące podstawą do interwencji innych polis, np. próby zmiany ustroju polis czy przekształcania własności świątyń, bunty niewolnicze itp.
 ustanowienie Filipa hegemonem

Starożytna Grecja